Ольховатский сельский совет (сельсовет)

Украина 

Ольховатский сельский совет  (укр. Вільховатська сільська рада) — административно-территориальные единицы в составе районов Украины. Упразднены в 2020 году.

 Ольховатский сельский совет — входил в состав Кобелякского района Полтавской области Украины.
 Ольховатский сельский совет — входил в состав Великобурлукского района Харьковской области Украины.
 Ольховатский сельский совет — входил в состав Чутовского района Полтавской области Украины.

Россия 

Ольховатский сельсовет — административно-территориальная единица и муниципальное образование в составе районов России.

 Ольховатский сельсовет — муниципальное образование в Касторенском районе Курской области, переименовано в Андреевский сельсовет.
 Ольховатский сельсовет — в Поныровском районе Курской области.